В этой статье перечислены составы национальных футбольных сборных на чемпионате мира по футболу среди женщин 2019, который состоялся с 7 июня по 7 июля 2017 года во Франции.

Заявка сборной состоит из 23-х игроков, три из которых должны быть вратарями. Замена игроков из-за травм или болезни разрешается за 24 часа до первого матча сборной на турнире. Составы команд должны быть объявлены не позднее, чем 24 мая 2019 года. На официальном сайте ФИФА окончательные составы всех сборных были опубликованы 27 мая.

Данные игроков приведены по состоянию на 07 июля 2019 года.

Группа A

Франция 

Состав команды на чемпионат был объявлен 2 мая 2019 года. 

Статистика игроков

Нигерия 

Состав команды на чемпионат был объявлен 25 мая 2019 года.

Статистика игроков

Норвегия 

Состав команды на чемпионат был объявлен 2 мая 2019 года.

Статистика игроков

Корея 

Состав команды на чемпионат был объявлен 17 мая 2019 года.

Статистика игроков

Группа B

Китай 

Состав команды на чемпионат был объявлен 27 мая 2019 года.

Германия 

Состав команды на чемпионат был объявлен 14 мая 2019 года.

ЮАР 

Состав команды на чемпионат был объявлен 17 мая 2019 года.

Испания 

Состав команды на чемпионат объявлен 20 мая 2019 года.

Группа C

Австралия 

Состав команды на чемпионат объявлен 14 мая 2019 года.

Бразилия 

Состав команды на чемпионат объявлен 16 мая 2019 года.

Италия 

Состав команды на чемпионат был объявлен 24 мая 2019 года.

Ямайка 

Состав команды на чемпионат был объявлен 23 мая 2019 года.

Группа D

Аргентина 

Состав команды на чемпионат был объявлен 22 мая 2019 года.

Англия 

Состав команды на чемпионат был объявлен 8 мая 2019 года.

Шотландия 
Состав команды на чемпионат объявлен 15 мая 2019 года.

Япония 

Состав команды на чемпионат был объявлен 10 мая 2019 года.

Группа E

Камерун 

Состав команды на чемпионат был объявлен 24 мая 2019 года.

Канада 

Состав команды на чемпионат был объявлен 25 мая 2019 года.

Нидерланды 

Состав команды на чемпионат был объявлен 10 апреля 2019 года.

Новая Зеландия 

Состав команды на чемпионат был объявлен 29 апреля 2019 года.

Группа F

Чили 

Состав команды на чемпионат объявлен 19 мая 2019 года.

Швеция 

Состав команды на чемпионат объявлен 16 мая 2019 года.

Таиланд 

Состав команды на чемпионат.

США 

Состав команды на чемпионат был объявлен 1 мая 2019 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2019